

Patronyme

 Antoine-Sébastien Falardeau (1822-1889), peintre canadien ;
 Jean-Charles Falardeau (1914-1989), sociologue et professeur québécois ;
 Jules Falardeau (né en 1985), réalisateur de cinéma québécois, fils de Pierre ;
 Lee Falardeau (né en 1983), joueur de hockey sur glace américain ;
 Maurice Falardeau, réalisateur québécois ;
 Michel Falardeau (né en 1979), auteur de bande dessinée québécois ;
 Philippe Falardeau (né en 1968), réalisateur et scénariste canadien ;
 Pierre Falardeau (1946-2009), écrivain, scénariste et réalisateur de cinéma québécois ;

Toponymes



Saint-David-de-Falardeau, municipalité du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Autres
 Prix Jean-Charles-Falardeau, prix littéraire en science sociale ;

Homonymie de toponyme